Fellay ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Fellay (* 1958), Schweizer Theologe und Bischof der Priesterbruderschaft St. Pius X.
 Frédéric Fellay (1985–2007), Schweizer Volleyballspieler
 Luc Fellay (* 1947), Schweizer Korpskommandant
 Raymond Fellay (1932–1994), Schweizer Skirennfahrer